

Гашовіце — гміна в Рибницькому повіті Сілезького воєводства
 Ґашовиці — село в гміні Сицув Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґашовиці — село в гміні Гашовіце Рибницького повіту Сілезького воєводства